Квинт Помпей Вописк Гай Аррунций Кателлий Целер — консул-суффект 77 года.
 Квинт Помпей Вописк Гай Аррунций Кателлий Целер Алий Сабин — консул-суффект с Адрианом и Антонином Пием